Ирина Филатова: Филатова, Ирина Ивановна (род. 1947) — советский и российский историк-африканист.
 Филатова, Ирина Анатольевна (род. 1978) — депутат Государственной думы РФ.